

События 

 В Зал славы композиторов были включены Боб Мэрилл, Кэрол Байер Сейджер, Пол Маккартни, Сэм Кук, Джон Леннон, Джерри Гоффин, Синтия Вейл и Бэрри Манн.
 3 января — Арета Франклин стала первой женщиной, чьё имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.
 6 февраля — Американский певец, актёр и бывший муж Шер, Сонни Боно выдвинул свою кандидатуру на должность мэра города Палм-Спрингс, штат Калифорния.
 7 февраля — Премьера псевдо-документального телефильма «Возвращение Бруно». Музыкальная программа повествует о вымышленном персонаже — певце с сомнительной репутацией Бруно Радолини (Брюс Уиллис). Многие знаменитые музыканты и деятели шоу-бизнеса в шутливо-ироничной манере рассказывают в интервью о том, как он якобы повлиял на их жизнь и творчество, среди них: Фил Коллинз, Майкл Дж. Фокс, Элтон Джон, Ринго Старр, Джон Бон Джови, Брайан Уилсон, Грэйс Слик, Джоан Баэз, The Bee Gees и Пол Стэнли.
 5 марта — Первый сольный концерт группы Рок-Синдром. Программа называлась «Нездоровый ажиотаж».
 13 марта — Боб Сигер и The Silver Bullet Band были удостоены звезды на голливудской «Аллее славы».
 3 августа — Def Leppard (Deaf Leopard — глухой леопард) выпустили свой 4-й студийный альбом «Hysteria».
 12 октября — Американская глэм-метал группа «Twisted Sister» развалилась (последующее воссоединение произойдёт лишь через 10 лет, в 1997 году).
 13 ноября — Сонни и Шер вновь объединились в дуэт для кратковременного выступления в «Позднем шоу с Дэвидом Леттерманом».
 Образован британский электронный дуэт Autechre
 Норвежская дэт-метал-группа Black Death переименована в Darkthrone.
 В качестве сольного проекта Стивена Уилсона появляется прогрессив-группа Porcupine Tree.
 Создана шведская дэт-метал-группа Hypocrisy, солистом которой становится Массе Броберг.
 Образована группа Blue System
 Образована рок-группа, играющая в стиле гранж — Nirvana.
 Образована группа Kingdom Come
 Распался первый состав группы Ария. Ушедшими из неё музыкантами основан Мастер.
 Впервые появилась семиструнная бас-гитара H E A D G C F (си-ми-ля-ре-соль-до-фа).
 Участники американской хард-рок-группы «Winger» подписывает контракт с Atlantic Records.

Концерты и туры 

 В сентябре, группа «Земляне» завоевала Первую премию на Международном музыкальном фестивале «» (г. Дрезден, ГДР).
 В декабре, британская группа «Uriah Heep» выступила в СССР для 185 тысяч зрителей в спортивном комплексе «Олимпийский» дав десять концертов совместно с популярной советской группой «Земляне» выступавшей у них на разогреве в первом отделении концерта.

Майкл Джексон 
 12 сентября — начало Bad World Tour (1987—1989)

Образовавшиеся группы 
 Ace of Base
 Alice in Chains
 Ayas
 Blue System
 Crownear
 Darkthrone
 Gorky Park
 The Cross
 Carter the Unstoppable Sex Machine
 Entombed
 Fear of God
 Fugazi
 Kingdom Come
 Ningen Isu
 Nirvana
 New York Voices
 Rapeman
 А'Студио
 Дюна
 Квартал
 Манго-Манго
 Мастер
 Мегаполиs
 Сектор Газа
 Сейф
 Тайм-Аут
 Трилистник (группа)
 Фронт

Выпущенные альбомы 

См. также категорию альбомов, выпущенных в 1987 году

Январь 
 She Was Only a Grocer's Daughter (The Blow monkeys) (5 января)
 The House of Blue Light (Deep Purple) (12 января)

Февраль 

 Into the Ring (Дэн Маккаферти)

Март 
 Taking Over (Overkill) (2 марта)
 The Joshua Tree (U2) (9 марта)
 Among the Living (Anthrax) (22 марта)
 Into the Fire (Брайан Адамс) (30 марта)
 The Circus (Erasure) (30 марта)

Апрель 
 Whitesnake (Whitesnake) (7 апреля)
 Tango in the Night (Fleetwood Mac) (13 апреля)
 The Legacy (Testament) (21 апреля)
 Introduce Yourself (Faith No More) (23 апреля)
 Never Let Me Down (Дэвид Боуи) (27 апреля)

Май 
 Fighting the World (Manowar, LP, ATCO Records) (14 мая)
 Girls, Girls, Girls (Motley Crue) (15 мая)
 Keeper of the Seven Keys pt. 1 (Helloween) (23 мая)
 Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (The Cure) (25 мая)
 Scream Bloody Gore (Чак Шульдинер, Death) (25 мая)

Июнь 
 Romantic Warriors (Modern Talking) (8 июня)

Июль 
 Scum (Napalm Death) (1 июля)
 Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby (Теренс Трент Д’Арби) (13 июля)
 Appetite for Destruction (Guns n' Roses) (21 июля)

Август 
 Hysteria (Def Leppard) (3 августа)
 Deathcrush (Mayhem, EP) (16 августа)
 Permanent Vacation (Aerosmith) (18 августа)
 Tiffany (Тиффани) (24 августа)
 Bad (Майкл Джексон) (31 августа)

Сентябрь 
 Document (R.E.M.) (1 сентября)
 Rock ’n’ Roll (Motorhead) (5 сентября)
 A Momentary Lapse of Reason (Pink Floyd) (7 сентября)
 Radio K.A.O.S. (Roger Waters) (7 сентября)
 Actually (Pet Shop Boys) (7 сентября)
 Islands (Mike Oldfield) (7 сентября)
 Hold Your Fire (Rush) (8 сентября)
 Crest of a Knave (Jethro Tull) (11 сентября)
 Terrible Certainty (Kreator) (22 сентября)
 Music for the Masses (Depeche Mode) (28 сентября)
 Raise Your Fist and Yell (Элис Купер) (28 сентября)
 Love Is No Crime (Bad Boys Blue) (29 сентября)
 The Uplift Mofo Party Plan (Red Hot Chili Peppers) (29 сентября)
 Герой асфальта (Ария)

Октябрь 
 Десять лет спустя (Машина времени)
 Тоталитаризм (Гражданская Оборона) (10 октября)
 Kick (INXS) (19 октября)
 Faith (Джордж Майкл) (30 октября)
 Schizophrenia (Sepultura) (30 октября)

Ноябрь 
 All the Best! (Paul McCartney) (2 ноября)
 Cloud Nine (George Harrison) (2 ноября)
 Walking on a Rainbow (Blue System) (2 ноября)
 Хорошо!! (Гражданская Оборона) (15 ноября)
 Eternal Idol (Black Sabbath) (23 ноября)
 In the Garden of Venus (Modern Talking) (23 ноября)

Декабрь 
 Persecution Mania (Sodom) (1 декабря)
 Inside Information (Foreigner) (8 декабря)

Без точной даты 
 Бархатный сезон (Валерий Леонтьев)
 A drop of water (Кэйко Мацуи)
 In certi momenti (Эрос Рамаццотти)
 La pubblica ottusità (Адриано Челентано)
 Stan Bush & Barrage (Stan Bush & Barrage)
 Terror Squad (Artillery)
 White Rider (Skrewdriver)
 Букет (Карнавал, LP)
 Верблюд (Вячеслав Малежик и группа «Саквояж», LP)
 Жизнь в Октябре (Коррозия Металла, концертный альбом)
 Переступи порог (Чёрный кофе)
 Курортный сезон (Владимир Асмолов)
 И грустно, и смешно (Владимир Асмолов)
 Реки и мосты (Машина времени)
Тацу (Настя)
 Евразия (Левон Варданян)
 Подъём (Наутилус Помпилиус)
 Поп-Комбинат (Биоконструктор)
 День рождения Земли (Земляне)
 Красный альбом (Гражданская Оборона)
 Мышеловка (Гражданская Оборона)
 Инструкция по обороне - "Карма Ильича" (Инструкция по обороне)

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Slippery When Wet» (Bon Jovi)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Bad» (Майкл Джексон), второе место — «The Joshua Tree» (U2), третье место — «Whitney» (Уитни Хьюстон)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Walk Like an Egyptian» (Bangles)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Never Gonna Give You Up» (Рик Эстли)
 Золотой диск Франции — сингл «Yaka Dansé (l’aborigène)» (RafT)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — U2 за «The Joshua Tree»
 «Грэмми» за запись года — Пол Саймон за «Graceland»
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Never Gonna Give You Up» (Рик Эстли), альбом — «Nothing Like the Sun» (Стинг)
 С песней «Волны» группа «Земляне» получила Первую премию «За высокий профессионализм» на Международном музыкальном фестивале «» в Дрездене (ГДР), в сентябре 1987 года.

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The Coasters (, ,  и )
 Марвин Гэй
 Бо Диддли
 Би Би Кинг
 Эдди Кокран
 Клайд Макфаттер
 Рики Нельсон
 Рой Орбисон
 Карл Перкинс
 Смоки Робинсон
 Биг Джо Тёрнер
 Джеки Уилсон
 Мадди Уотерс
 Арета Франклин
 Билл Хейли
Раннее влияние:
 Луи Джордан
 Хэнк Уильямс
 Ти-Боун Уокер
Неисполнители:
 Джерри Векслер
 Джерри Либер и Майк Столлер
 Леонард Чесс
 Ахмет Эртегюн

Зал славы авторов песен 
 Кэрол Байер-Сейджер
 Синтия Вейл
 Джерри Гоффин
 Кэрол Кинг
 Сэм Кук
 Джон Леннон
 Пол Маккартни
 Барри Манн
 Боб Меррилл
Награда Джонни Мерсера:
 Джерри Херман
Награда Эйба Олмена издателю:
 
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Джерри Векслер

Зал славы кантри

Лучшие песни года 
 «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» и «With or Without You» (обе — U2)
 «Sweet Child O’Mine» и «Welcome to the Jungle» (обе — Guns N'Roses)
 «Got My Mind Set on You» (George Harrison)
 «English Man in New York» (Sting)
 «Learning to Fly» (Pink Floyd)
 «Белая ворона» по итогам открытого голосования ИТАР-ТАСС в СССР, Польше, Чехии, Венгрии и др. (Валерий Леонтьев)
 «Артист», «Волны», «Радость и печаль» (группа «Земляне»)

Родились 
 12 января — Ная Ривера (ум. ) — американская актриса и певица
 17 июня — Кендрик Ламар — американский рэп-исполнитель
 20 июля — Riky Rick (ум. ) — южноафриканский рэпер, певец и автор песен
 7 декабря — Аарон Картер (ум. ) — американский певец и актёр

Скончались 
 10 февраля — Добрин Петков (63) — болгарский дирижёр, скрипач и пианист
 13 марта — Боде Сованде  (81) — нигерийский органист, композитор, музыковед, музыкальный педагог и дирижёр
 3 мая — Далида (54) — французская певица и актриса
 4 мая — Пол Баттерфилд (44) — американский блюзовый певец и исполнитель на губной гармонике
 7 мая — Аккыз (89/90) — советская казахская домбристка и певица
 15 мая — Гулям Абдурахманов (77) — советский узбекский оперный певец (тенор)
 22 июня —  (93) — американский автор песен
 29 июня —  (94) — американская блюзовая и фолк-гитаристка
 1 июля —  (78) — американский автор песен и пианист
 10 июля — Джон Хэммонд (76) — американский музыкальный продюсер и критик
 9 сентября — Гуннар де Фрумери (79) — шведский композитор, пианист и педагог
 21 сентября — Джако Пасториус (35) — американский джазовый бас-гитарист и композитор
 30 сентября — Роберт Шоллум (74) — австрийский композитор, пианист, органист и педагог
 7 октября — Цэгмидийн Намсрайжав (60) — монгольский композитор, дирижёр и концертмейстер
 15 декабря —  (67) — американский музыкант, мандолинист и скрипач группы Bob Wills and His Texas Playboys

См. также

Примечания